Urhixidur steht für:
 Urhixidur, Figur aus Auch Einer, Roman von Friedrich Theodor Vischer (1879)
 (501) Urhixidur, Asteroid des äußeren Hauptgürtels